Por «plaza del Centenario» o «plaza Centenario» pueden conocerse los siguientes espacios públicos:
la plaza Centenario de la ciudad británica de Birmingham;
la plaza del Centenario de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil;
la plaza del Centenario de la ciudad española de San Sebastián;
la plaza Centenario de la localidad argentina de Villa María; y
la plaza Centenario de la localidad argentina de Villa Veinticinco de Mayo.